Николенко — деревня в Омском районе Омской области России. Входит в состав Ачаирского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Ачаирское сельское поселение».

География 
Николенко находится на юге центральной части региона, в лесостепной полосе Барабинской низменности. К северу находится болото Украинское, урочище Ракитник, возле деревни два водохранилища. Расстояние до административной границы Омска по прямой — около 25 км.

Абсолютная высота — 117 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 216 жителей мужчин и женщин по 108 человек (по 50,0 % каждая когорта)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 81 % от общей численности населения в 261 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога «Ачаир — Смирновка — Николенко» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-325) длиной 17,90 км..

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района